Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Raúl Ramírez 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (campione)
 Raúl Ramírez (finale)
 Harold Solomon (semifinali)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Nick Saviano (terzo turno)
 Erick Iskersky (terzo turno)
 Raúl Ramírez (semifinali)

 Gene Mayer (terzo turno)
 Francisco González (quarti di finale)
 Ricardo Cano (primo turno)
 Ismail El Shafei (primo turno)
 Patricio Cornejo Seckel (primo turno)
 Dick Crealy (terzo turno)
 Marcelo Lara (primo turno)
 Paul McNamee (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1978